Тополи може да се отнася за:

 топола, вид широколистно дърво
 Тополи, село в Област Варна
 Тополи дол, село в Област Пазарджик